Nuova Guardia (Neue Wache in tedesco) – monumento neoclassico situato al centro di Berlino
Nuova Guardia – organizzazione paramilitare esistita in Australia negli anni '30